Das Département Finistère [] ist das französische Département mit der Ordnungsnummer 29. Es liegt im Nordwesten des Landes in der Region Bretagne und ist das westlichste kontinentale Département Frankreichs. Aufgrund seiner Lage auf der Spitze der bretonischen Halbinsel bekam es bereits in römischer Zeit den Namen Finis Terrae (Ende der Erde). Der bretonische Name lautet Penn ar Bed ([] Anfang, Spitze oder auch Haupt der Welt). Das Departement wird in Nord- und Süd-Finistère unterteilt, Präfektursitze sind Quimper im Süden und die Hafenstadt Brest im Norden.

Geographie 

Das Departement erstreckt sich in etwa von Morlaix über Brest bis Quimperlé. Lange Sandstrände im Süden, Méander und kleine Buchten im Norden, eine schroffe Felsenküste mit Heidelandschaften dahinter im Westen kennzeichnen die Küste des Finistère.

Geschichte
Das Département wurde am 4. März 1790 aus dem westlichsten Teil der Provinz Bretagne gebildet.

Wappen 

Beschreibung: Das Wappen ist in Gold und Blau gespalten. Vorn ein schwarzer nach links gewendeter Löwe und hinten ein springendes silbernes Schaf mit goldener Bewehrung. Das Schildhaupt ist mit fünf Hermelinschwänzchen belegt.

Bevölkerung

Sprache 
Das Département gehört zum Verbreitungsgebiet der bretonischen Sprache.

Sehenswürdigkeiten 
 Cairn von Barnenez
 Cairn de Îlot-de-Roc’h-Avel
 Cairn von Kerléven
 Castel-Ruffel
 Allée couverte von Kernic
 Menhir von Kerloas
 Menhire von Kergadiou
 Menhire von Kerscaven
 Allée couverte von Mougau-Bihan
 Nekropole an der Pointe de Souc’h
 Pointe de la Torche
 Steinreihen von Lagatjar

Städte 

Die bevölkerungsreichsten Gemeinden des Départements Finistère sind:

Weitere bekannte Orte sind:

Verwaltungsgliederung 

Das Département Finistère gliedert sich in 4 Arrondissements, 27 Kantone und 279 Gemeinden:

Siehe auch:
 Liste der Gemeinden im Département Finistère
 Liste der Kantone im Département Finistère
 Liste der Gemeindeverbände im Département Finistère

Klimadaten 

Tage pro Jahr mit
 Regenfällen über 1 mm: 127
 Frost: 3
 Schnee: 4
 Gewitter: 5
 Hagel: 5

Tage pro Jahr mit
 Frost: 10
 Erster Frost: Ende Dezember
 Letzter Frost: Ende Februar
 Regenfällen über 1 mm: 115
 Schnee: 1
 Gewitter: 4
 Hagel: 2

Stand 1991

Weblinks 

 Département Finistère (französisch)
 Präfektur des Départements Finistère (französisch)
 Finistère Tourisme Tourismusagentur von Finistère (französisch, englisch)

 
Französisches Département
Verwaltungsgliederung (Bretagne)
Departement Finistere